Vestre kan henvise til flere artikler:
Nordre, Søndre, Østre og Vestre – fire dværge i nordisk mytologi
Vestre, Sydslesvig – en by i Sydslesvig (tysk: Westre)

Se også
Kompasretning